R
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák